Runö kan syfta på följande platser:

Estland 

 Runö, Runö kommun, Ösel, Ruhnu vald,

Sverige 

 Runö (söder om Runmarö, Värmdö kommun), ö, Stockholms län, 
 Runö (söder om Djurö, Värmdö kommun), ö och fyrplats, Stockholms län,

Se även 
Åkers Runö, hållplats på Roslagsbanan i Stockholms län
Runö folkhögskola, Stockholms län